4C ou 4c peut signifier :

 Alfa Romeo 4C, une automobile du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Liaison 4C, une liaison de données tactiques ;
 Longue Marche 4C, un lanceur chinois ;
 HRP-4C, un androïde japonais ;
 Système 4C, un jeu de rôle américain ;
 Xiaomi Mi 4c, un smartphone du fabricant chinois Xiaomi.

Voir aussi